María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (Nápoles, 17 de enero de 1779 - Savona, 11 de marzo de 1849) fue una princesa de Nápoles y Sicilia, y más tarde Reina de Cerdeña como la esposa de Carlos Félix de Cerdeña.

Princesa de Nápoles y Sicilia 

María Cristina era hija del rey Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa María Carolina de Austria, hija de la emperatriz María Teresa I de Austria. Era sobrina de la última reina absolutista de Francia, María Antonieta.

Matrimonio 
Se casó el 6 de abril de 1807 en Palermo, con el príncipe Carlos Félix de Cerdeña, que se convirtió en rey inesperadamente, cuando sus dos hermanos mayores abdicaron, Carlos Manuel IV de Cerdeña en 1802 y Víctor Manuel I de Cerdeña en 1821. Hasta que su marido se convirtió en rey, ella era conocida como la Duquesa de Ginebra.

Reina de Cerdeña 
La pareja real estaba interesada en las artes y los artistas, y transformaron en cómodas residencias la Casa Real en Agliè y la Villa Rufinella en Frascati.
 
Durante el reinado de su marido, residía en el Palazzo Chiablese, donde su marido murió en 1831.
 
En 1825, la Reina tuvo relación con el arqueólogo marqués Luigi Biondi (1776-1839), cuyos trabajos de excavación descubrieron Tusculum. En 1839 y 1840, el arquitecto y arqueólogo Luigi Canina (1795-1856) fue contratado por la familia real para excavar el área de Teatro de Tusculum. Las antiguas obras de arte desenterradas fueron enviadas al Castillo de Agliè de los duques de Saboya en el Piamonte.
 
Carlos Félix murió en 1831 después de un reinado de diez años. María Cristina vivió el resto de su vida en Turín, Nápoles, Agliè y Frascati, y murió en Savona, Liguria. Fue enterrada junto a su marido en la Abadía de Hautecombe. La pareja no tuvo hijos, no como su madre que tuvo dieciocho hijos.

Sus hermanos fueron:
 María Teresa: esposa del emperador Francisco II de Austria
 Luisa María: esposa del gran duque Fernando III de Toscana
 Carlos Francisco: duque de Calabria, murió con tres años por viruela
 María Ana: murió con cinco años por viruela
 Francisco: duque de Calabria, y luego Francisco I
 María Cristina Amelia: murió con cuatro años por viruela
 Carlos Genaro: murió con nueve años por viruela
 José Carlos: murió con dos años por tuberculosis
 María Amelia: esposa de Luis Felipe I de Francia
 Una niña nacida muerta: murió según algunos libros, porque era muy grande
 María Antonia: esposa del rey Fernando VII de España
 María Clotilde: murió con seis años por viruela 
 María Enriqueta: murió con cinco años por viruela
 Carlos Genaro: murió con tres años por tuberculosis
 Leopoldo Juan: se casó con su sobrina
 Alberto Luis: murió con siete años por viruela
 María Isabel: murió con dos años por tuberculosis

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.
  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. (Imperio Austriaco).

Ancestros

Referencias 

Princesas de Nápoles
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de Sicilia
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Princesas de Cerdeña por matrimonio
Nacidos en Caserta
Fallecidos en Savona
Reinas consortes de Cerdeña con los Saboya
Reinas consortes del siglo XIX